Finck peut désigner :
 Adrien Finck, universitaire et poète français
 Finck von Finckenstein, une famille de la noblesse immémoriale de Prusse
 Heinrich Finck, compositeur allemand de la Renaissance
 Hermann Finck, compositeur et organiste allemand
 Michèle Finck, poète, essayiste et traductrice française 
 Robin Finck, guitariste américain
 Werner Finck, acteur et écrivain allemand

Voir aussi 
 Albrecht Konrad Finck von Finckenstein
 August von Finck junior (1930-), allemand banquier 
 August von Finck senior (1898-1980), allemand banquier 
 Friedrich August von Finck (1718-1766)
 Friedrich Ludwig Finck von Finckenstein (1709-1785), général prussien
 Jost Schoemann-Finck
 Matthias Schoemann-Finck
 Wilhelm von Finck (1848–1924) allemand banquier 

Patronyme alsacien
Patronyme lorrain